Reamer steht für:

 Reamer (Ort), ein osttimoresisches Dorf im Suco Tulataqueo, Gemeinde Aileu
 einen Raise-Bohrkopf, siehe Raise boring#Ausrüstung